Фаст () — может означать:

 Фаст — пряжка-защёлка, см. Фастекс.
 Фаст — быстрый развод девушки на секс, см. пикап.

Фамилия 
 Фаст, Виктор (род. 1982) — шведский хоккеист, вратарь.
 Фаст, Герман Исаакович (1860—1935) — российский религиозный деятель.
 Фаст, Говард Мелвин (1914—2003) — американский писатель и общественный деятель.
 Фаст, Йеспер (род. 1991) — шведский хоккеист, нападающий.
 Фаст, Эрнст (1881—1959) — шведский легкоатлет.

См. также 
 Fast
 FAST